Feinkorn bezeichnet

 eine feine Korngröße:
 in der Sedimentologie klastische Sedimentablagerungen mit Korngrößen kleiner als 0,063 mm, nämlich Schluffe und Tone
 in der Bodenkunde als Bestandteil bindiger Böden
 in der Analogfotografie als Bestandteil lichtempfindlicher Filme, siehe Korn (Foto)

 einen Zielfehler bei Waffen

 die Feinkornhärtung in der Werkstofftechnik, siehe Kornfeinung

Siehe auch:
 Verwitterung
 Flugsand
 Flugschnee

Baustoffkunde
Sedimentation
Bodenkunde